USS New Mexico – nave da battaglia statunitense commissionata nel 1918 e demolita nel 1948
USS New Mexico – sommergibile statunitense classe Virginia commissionato nel 2010